Samhorodok (; ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 1200 Einwohnern.

Das 1602 gegründete Dorf liegt am Ufer der Beresnjanka (), einem 44 km langen, linken Nebenfluss des Ros und an der Territorialstraße T–02–03.

Die Ortschaft ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Skwyra, zu der noch die Dörfer 
Nowyj Schljach () mit 2 Einwohnern und Sawran () mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Samhorodok befindet sich 14 km südwestlich vom Rajonzentrum Skwyra und etwa 140 km südwestlich von Kiew.

Weblinks 
 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1602
Rajon Skwyra